Джон Пол Ливада́ри (; 20 мая 1896, Стамбул, Османская империя — 7 апреля 1987, Ньюпорт-Бич, Калифорния, США) — американский дизайнер звука и звукоинженер. Трёхкратный лауреат премии «Оскар» (1935, 1947, 1954).

Биография 
Родился 20 мая 1896 года в Стамбуле (Османская империя) в семье греков. Уехал в США в качестве студента.

В 1923 году окончил факультет электротехники Массачусетского технологического института со степенью магистра наук в области электроники. Имел репутацию прекрасного знатока математики.

С 1928 года на протяжении более 30 лет работал в звуковом отделе кинокомпании «Columbia Pictures».

Умер 7 апреля 1987 года в Ньюпорт-Биче (Калифорния).

Фильмография

Прочие награды 
 1938, 1945, 1955 — Премия «Оскар» за технические достижения.
 1951 — Премия «Оскар» за научно-технические достижения.

Ссылки 
 Джон П. Ливадари в IMDb
 Top 100 Greek Diaspora
 Mr. Bernds Goes to Hollywood: My Early Life and Career in Sound Recording at Columbia with Frank Capra and Others

Примечания 

Выпускники Массачусетского технологического института
Лауреаты премии «Оскар» за лучший звук